aus dem Siepen ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter aus dem Siepen (1922–1982), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Mülheim an der Ruhr
 Karin aus dem Siepen (* 1943), deutsche Badmintonspielerin
 Stefan aus dem Siepen (* 1964), deutscher Diplomat und Schriftsteller